Barman peut désigner :

Paulo 
 Barman, une profession.

Patronyme 

 Adrienne Barman, (1979-), dessinatrice et illustratrice de livres pour jeunesse suisse

Jean Barman une historienne de Colombie-Britannique.
Maurice Barman (1808-1878), un homme politique suisse.
Parimal Chandra Barman (1962-1991) est un géant bangladais, enregistré comme la personne la plus grande du monde en 1991
Swapna Barman (1996-), une athlète indienne.
Taylan Barman 1968 à İstanbul (Turquie), est un réalisateur belge.
Tom Barman (1972-), un musicien et réalisateur belge.
Topu Barman (1994-), un joueur de football international bangladais.

Titre 

 Push Barman to Open Old Wounds est un double album du groupe britannique Belle and Sebastian, sorti en 2005.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Patronyme bangladais
Patronyme indien